Каракопа — многозначное понятие:

Населённые пункты 
Казахстан
 Каракопа — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Каракопа — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Гидронимы 
Казахстан
 Каракопа — пересыхающее озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана